UDLA son las iniciales del nombre que reciben cinco instituciones de educación superior:

 Universidad de Las Américas (Chile), localizada en Santiago de Chile, Viña del Mar y Concepción, Chile.
 Universidad de las Américas (Ecuador), localizada en Quito, Ecuador. 
 Universidad de las Américas de Puebla, localizada en la ciudad de Puebla, México.
 Universidad de las Américas, A.C., localizada en la ciudad de México, México
 Universidad de la Amazonia, localizada en Florencia Caquetá, Colombia.